Calçoene (gemeente), gemeente in de Braziliaanse staat Amapá.
 Calçoene (rivier), rivier in de Braziliaanse staat Amapá.
 Calçoene (observatorium), megalithisch astronomisch observatorium.